

Населені пункти та їхні частини
 Заґродники — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Заґродники — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Заґродники — частина міста Щекоцини в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Заґродники — частина села Мазіли в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Заґродники — частина села Лютомерськ у гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Заґродники — частина села Олесниця в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Заґродники — частина села Тлучань у гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Заґродники — частина села Рончна в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заґродники — частина села Івонич у гміні Івонич-Здруй Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґродники — частина села Дроньовиці в гміні Кохановіце Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Заґродники — частина села Коньчице-Мале в гміні Зебжидовіце Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Заґродники — частина села Мокре в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґродники — лісова осада в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства

Примітки